Nikolaï Klepikov (1919-1943), aviateur soviétique
 Ilya Klepikov (né en 1994), coureur cycliste ukrainien